Bin steht für:
 Bin (Harbin) (宾县), ein Kreis im Verwaltungsgebiet der nordostchinesischen Stadt Harbin
 Bin (Xianyang) (彬县), ein Kreis im Verwaltungsgebiet der nordwestchinesischen Stadt Xianyang
 ein anderer Name für Pungi, Blasinstrument der indischen Schlangenbeschwörer
 ein anderer Name für Rudra Vina, indisches Saiteninstrument
 der Selektionsgrad (Bin) beim Binning (Klasseneinteilung) in der Elektronik / Datenverarbeitung

Bin ist ein häufiger Namensbestandteil, im Arabischen gleichbedeutend mit Ibn (=Sohn von):
 Bin Laden, saudi-arabische Familie
 Ibrahim Bin Amir (* 1961), malaysischer Poolbillardspieler

 Bin ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Aliza Bin-Noun, israelische Diplomatin
 Emanuel Bin-Gorion (1903–1987), deutsch-israelischer Schriftsteller und Übersetzer
 Émile Bin (1825–1897), französischer Maler und Lokalpolitiker
 Rahel Bin-Gorion (1879–1955), deutsch-israelische Herausgeberin und Übersetzerin
 Reefat Bin-Sattar (* 1974), bangladeschischer Schachgroßmeister
 Thierry Bin (* 1991), kambodschanischer Fußballspieler

Bin ist der Vorname folgender Personen:
 Ueda Bin (1874–1916), japanischer Dichter, Kritiker, Übersetzer und Literaturwissenschaftler
 Zhao Bin (* 1956), chinesischer Diplomat

bin steht für:
 gebeugte Ich-Form des Handlungswortes „sein“, siehe auch (das) Sein
 Edo (Sprache) (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Nigeria

BIN steht für:
 Bank Identification Number
 Badan Intelijen Negara, indonesischer Geheimdienst

BIN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mainz-Bingen

Bin, bin oder BIN in beliebiger Schreibweise steht in Computersystemen und -programmen:
 für eine Binärdatei (engl. binary file) im allgemeinen Sinne binärer Daten, in Abgrenzung zur Textdatei, auch als Dateinamenserweiterung
 für ein Computerprogramm bzw. dessen tatsächlich ausführbaren Teil
 als Metapher (Behälter, Tonnen, Dosen) …
 in Desktop-Umgebungen der Papierkorb (Recycle Bin, auch Trash Bin oder Trash Can) oder das Symbol zum Entfernen/Löschen von Elementen, Objekten oder Dateien
 in Videoschnittprogrammen ein virtueller Behälter für Filme und Filmschnipsel („Filmdose“) zur weiteren Bearbeitung und Verwendung

Siehe auch:
 Binh
 Binn (Begriffsklärung)

Abkürzung